Nizza kan have flere betydninger:

 Nizza − en fransk by placeret i det sydøstlige hjørne af Frankrig
 Nizza Monferrato − en italiensk by i regionen Piemonte i Italien
 Nizza di Sicilia − en italiensk by i regionen i Italien